Кэ́трин Хо́тон Грант (; род. , Хартфорд, Коннектикут, США) — американская актриса театра, кино и телевидения. Наиболее известна ролью Джои Дрэйтон в фильме «Угадай, кто придёт к обеду?»; в фильме роль её матери исполнила Кэтрин Хепбёрн, которая в настоящей жизни является её тётей.

Биография 
Кэтрин Хотон Грант родилась 10 марта 1945 года в городе Хартфорд, штат Коннектикут, США, в семье Эллсворта Гранта и Мэрион Хепбёрн, младшей сестры актрисы Кэтрин Хепбёрн. Хотон назвали в честь бабушки по материнской линии — суфражистки . У Хотон есть старший брат ДжейБи Грант ().

Хотон училась в  и , где она специализировалась на философии и искусстве. В 1970 году вышла замуж за актёра Кена Дженкинса. Её племянница  также стала актрисой.

Карьера 
Хотон играла главные роли в более 60-ти постановок в театрах на Бродвее, офф-Бродвее и театрах по всей Америке. В 1969 году она получила «Theatre World Award» за исполнение роли в пьесе «Запах цветов» ().

В 1975 году Хотон написала детский рассказ «Дочь волшебника» (), который вошёл в книгу «Две жуткие истории» (), иллюстрации для которой выполнила Джоан Пэтчен, предыдущая жена Кена Дженкинса. Другой рассказ из этой книги написал ДжейБи Грант, старший брат Хотон.

В 2010 году она снялась в фильме «Повелитель стихий» М. Найт Шьямалана.

Хотон читала лекции в различных заведениях по всей Америке, в том числе в Метрополитен-музее в 2001 и 2008 году.

Хотон также занимается драматургией. Она не только адаптирует чужие произведения для сцены, но и пишет свои собственные пьесы, одиннадцать из которых были поставлены. Её пьеса «Будда» () вошла в сборник «Лучшие короткие пьесы 1988 года» (). В 2007 году постановка её пьесы «Книгодержатели» () получила восторженные отзывы, а театр получил самые высокие продажи за 11-летнюю историю.

Фильмография

Награды и номинации

Кинематографичные

Театральные

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США